FK Rabotnički är en makedonsk fotbollsklubb från huvudstaden Skopje och spelar på Toše Proeski Arena som 2008 renoverades och tar sedan dess omkring 36 000 åskådare. Klubben grundades 1937

Meriter 
Nordmakedonien (sedan 1992)
 Klubben var mästare (4)
 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2013–14
 Cupen i fotboll (4) 
 2007–08, 2008–09, 2013–14, 2014–15
 Supercup
 Finalist: 2015

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
Officiell Hemsida

Rabotnicki
Rabotnicki